

Sigle
 National Prosecuting Authority of South Africa, l'ufficio nazionale del pubblico ministero sudafricano.
 Nouveau Parti anticapitaliste, partito politico francese.
 Nuovo Partito d'Azione, partito politico italiano.
 Nikon Photographers Advanced, classificazione nazionale dei fotografi di livello avanzato non professionisti secondo la classificazione ufficiale Nital (Nikon Italia).

Codici 
 Numero postale di avviamento (NPA, codice postale usato in Svizzera).
 NPA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Pensacola Naval Air Station, Pensacola (Florida), Stati Uniti.